Андрей Михайлович Федаренко (; род. 17 января 1964) — советский и белорусский писатель. Распространенное написание его фамилии («Федоренко») является, по свидетельству самого писателя, ошибочным. Член Союза белорусских писателей (в 2017 выбран в руководящий орган СБП — Раду). Стиль-редактор литературного журнала «Дзеяслоў»..

Биография 
Родился 17 января 1964 года в селе Березовка Мозырского района Гомельской области.

По окончании Мозырского политехнического техникума проходил действительную срочную службу в рядах ВС СССР. Работал каменщиком, библиотекарем. Впоследствии окончил Минский институт культуры (ныне — Белорусский государственный университет культуры и искусств). Работал в редакциях журналов «Полымя» (Пламя) и «Маладосць» (Молодость), на киностудии «Беларусьфильм». Произведения переводились на русский, английский, японский и другие языки.
Живет в Минске.

Любитель шахмат, участник традиционных шахматных турниров Союза белорусских писателей.

Произведения 
Андрей Федаренко является автором прозаических произведений:
 «История болезни» ()
 «Смута» ()
 сборник «Ничьи» (: «Вёска», «Нічые», «Рэвізія»)
 2010 год — «Щербатый талер» ()
 2010 год — «Афганская шкатулка» ()
 2011 год — автобиографический роман-эссе «Межа» ()
 2012 год — книга миниатюрных эссе «Сечка» ()
 2012 год — книга «Цепь» ()
 2013 год — книга «Деревня» ()
 2014 год — книга «Тишь» ()
 2018 год — книга «Созерцатель» ()
 2020 год — книга «Жетон на метро» ()

По мотивам повести «Щербатый талер» в 2006 году снят телевизионный мини-сериал «Три талера».

Награды и почетные звания 
 Лауреат литературной премии имени Ивана Мележа в 1995 за книгу «Смута» ().
 Финалист литературной премии имени Ежи Гедройца (третье место).
 премия А. Глобуса «Золотая буква» () 2009 за сборник прозы «Ничьи» ().
 Писатель года 2012 по версии белорусского журнала «Sexus» за книгу «Цепь» ().
 Лауреат премии «Глиняный Велес» (2015) за книгу «Тишь» ().

Примечания 

Писатели Белоруссии
Персоналии:Минск
Члены Союза белорусских писателей